Butziger ist der Familienname folgender Personen:

Gustav Butziger (1811–1843), deutscher Jurist und Schriftsteller
Kurt Butziger (* 1936), deutscher Politiker